Claymore puede referirse a:

 Las espadas claymore, que se blanden con las dos manos;
 El manga y serie de anime japonés Claymore;
 Un equipo retirado que participó en la World League of American Football, entre 1995 y 2004, los Scottish Claymores;
 La mina antipersonal M18 Claymore.
 Operación Claymore, ataque británico sorpresivo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial.